

Geografia

Brasil 
 Pará — unidade federativa do Brasil
 Rio Pará — curso d'água no estado do Pará
 Pará de Minas — município do estado de Minas Gerais
 Parã — comunidade indígena no estado de Espírito Santo

Suriname 
Para (distrito)

Futebolistas
 Marcos Rogério Ricci Lopes — vulgo Pará
 Erinaldo Santos Rabelo — vulgo Pará

Outros
 Classe Pará — classe de navios da Marinha do Brasil
 Pará Clube — clube recreativo brasileiro da cidade de Belém, Pará

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos